Arpad est une ville de Syrie.
 Árpád est le nom de la première dynastie qui règne en Hongrie de 896 à 1301.
 Árpád est le fondateur de cette dynastie.
 Arpad, le héros de la série Arpad le Tzigane, diffusée en 1973, qui se déroule en Hongrie au début du .